

Persone 
 George Chestnut – cestista statunitense
 Morris Chestnut – attore statunitense

Altro 
 Chestnut Ridge – villaggio dello stato di New York
 Chestnut - Un eroe a quattro zampe – film del 2004 diretto da Robert Vince

Pagine correlate 
 Chestnut Hill